Total kan have flere betydninger:

 2 (tal) – et tal
 2tal – en tidligere kæde af elektronikbutikker
 Total S.A. – et fransk olieselskab
 Dualis – det grammatiske total
 Total (band) – amerikansk musikgruppe